

Homonymes 
Berest est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises :
Anne Berest, née en 1979, femme de lettres.
Claire Berest, née en 1982, femme de lettres.
Eugène Bérest, né en 1922 et mort en 1994, homme politique.

Toponymes 
 Berest, village de Pologne.